Botte steht für:

 Botte (Einheit), Volumen- und Stückmaß
 Botte, Ort auf den Niederländischen Antillen, siehe The Bottom
 Botte (Schwäbisch), Ort oder Gegenstand, dessen Berühren oder Betreten einen Fangversuch beim "Fangi" verhindert

Botte ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Botte (1893–1980), belgischer Patrologe und Liturgiewissenschaftler

Siehe auch:
 Bodde